Косинка — легка трикутна жіноча хустка, яку носять на голові або шиї;
 Косинка — українське прізвище. Відомі носії:
 Косинка Григорій Михайлович — український письменник-новеліст, перекладач доби «Розстріляного відродження»

Див. також 
 Косинець